O estádio Parc Julia Vilbon é um estádio de futebol localizado em Dufort, Léogâne, Haiti. Tem como mandante o clube Association Sportive Cavaly, que desde então devido aos acontecimentos do terremoto no Haiti em janeiro de 2010, o clube passou a mandar seus jogos no estádio Sylvio Cator

Estádios de futebol do Haiti
Futebol do Haiti